57e Leger (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid
 57e Leger (Japan) - Japanse legereenheid